La nazionale di pallacanestro israeliana Under-18, è una selezione giovanile della nazionale israeliana di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità israeliana di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1968 - 7°
1972 - 4°
1974 - 11°
1976 - 8°
1980 - 7°

1982 - 9°
1988 - 10°
1992 - 5°
1994 - 10°
1998 - 6°

2000 - 10°
2002 - 6°
2004 - 8°
2005 - 7°
2006 - 11°

2007 - 11°
2008 - 10°
2009 - 15°
2016 - 15°

Collegamenti esterni 
 

Israele
Under 18